Мальчевский — польская и русская фамилия и топоним. Благородная семья, члены которой использовали герб Абданк или Тарнава.

Фамилия 
 
 Мальчевский, Алексей Сергеевич (1915—1985) — ведущий российский орнитолог, профессор ЛГУ.
 Мальчевский, Анджей Рышардович (1963—2018) — российский банкир и бизнесмен.
 Мальчевский, Антоний (1793—1826) — польский поэт.
 Мальчевский, Анатолий Иванович - Заслуженный работник промышленности СССР
Мальчевский Виктор Александрович (1937—2004) — Советский и российский учёный в области химических технологий высокомолекулярных соединений, доктор химических наук, профессор РХТУ имени Д. И. Менделеева, лауреат государственной премии.
 Мальчевский, Модест Иванович — Георгиевский кавалер, полковник; 28 февраля 1919.
 Мальчевский, Николай Тимофеевич — Георгиевский кавалер, войсковой старшина; 15 октября 1916.
 Мальчевский, Яцек (1854—1929) — польский художник.

Топоним 
 Мальчевский район — бывший район Ростовской области.

См. также 
 Мальчевская
 Мальчевское